

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 2 podstawowe
 Podgóra - przysiółek wsi Rościsławice w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie
 Podgóra - część wsi Polany w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice
 Podgóra - część wsi Gruszka Duża w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Podgóra - część wsi Huszczka Duża w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Skierbieszów
 Podgóra - część wsi Zamieście w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark
 Podgóra - część wsi Gruszów w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Podgóra - przysiółek wsi Kadcza w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Podgóra - część wsi Wesołów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn
 Podgóra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria 
 Podgóra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Gózd
 Podgóra - część wsi Janki w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka
 Podgóra - część wsi Turze Pole w woj. podkarpackim, w pow. brzozowski, w gminie Brzozów
 Podgóra - część wsi Kaczaki w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Baranów Sandomierski
 Podgóra - część wsi Dobrzeszów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno